Kyšice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kyšice (okres Plzeň-město)
 Kyšice (okres Kladno)
 Malé Kyšice